Schwaderbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Schwaderbach, deutscher Name von Bublava, Gemeinde im Bezirk Sokolov in der Karlsbader Region, Tschechien

Gewässer:
 Schwaderbach (Herschbach), rechter Zufluss des Herschbachs (zum Kesselinger Bach) in Herschbach, Ortsgemeinde Kaltenborn, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Schwaderbach, deutscher Name des Bublavský potok, linker Zufluss der Zwota, tschechisch Svatava, in Kraslice, Bezirk Sokolov, Karlsbader Region, Tschechien

Siehe auch:
 Schwadergraben